Delray Beach International Tennis Championships 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Delray Beach International Tennis Championships rozgrywany w dniach 25 lutego–3 marca 2013 roku w Delray Beach na kortach twardych o puli nagród 455 775 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Stanach Zjednoczonych